|}
Die Bahnstrecke Choceň–Litomyšl ist eine regionale Eisenbahnverbindung in Tschechien, die ursprünglich von der priv. Österreichisch-ungarischen Staatseisenbahngesellschaft (StEG) als Lokalbahn erbaut und betrieben wurde. Sie verläuft von Choceň über Vysoké Mýto nach Litomyšl.

Nach einem Erlass der tschechischen Regierung ist die Strecke seit dem 20. Dezember 1995 als regionale Bahn („regionální dráha“) klassifiziert.

Geschichte 
Am 11. März 1881 wurde der StEG das „Recht zum Baue und Betriebe der nachstehenden von ihrer nördlichen Hauptlinie abzweigenden als normalspurige Localbahnen auszuführenden Eisenbahnlinien: … von einem Punkte nächst der Station Chotzen nach Leitomischl … “ verliehen. Eröffnet wurde die Strecke am 22. Oktober 1882.

Nach der Verstaatlichung der StEG ging die Strecke am 1. Januar 1908 an die k.k. österreichischen Staatsbahnen kkStB über. Nach dem Ersten Weltkrieg traten an deren Stelle die neu gegründeten Tschechoslowakischen Staatsbahnen ČSD.

Der Fahrplan 2008 sieht werktags insgesamt 13 tägliche Reisezugpaare vor, die in einem unregelmäßigen Taktfahrplan verkehren. Weitere Züge bedienen nur die Relation Choceň–Vysoké Mýto.

Fahrzeugeinsatz

Heute wird der Zugverkehr ausschließlich mit den bewährten zweiachsigen Triebwagen der Baureihe 810 abgewickelt.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Bahnstrecke Choceň–Litomyšl
 Choceň–Litomyšl auf www.zelpage.cz

Bahnstrecke in Tschechien